

Нікітинська сільська рада — сільське поселення, Інжавінський район, Тамбовська область
 Нікітинська сільська рада — сільське поселення, Катайський район, Курганська область